czołówka – potoczne określenie latarki czołowej
 w alpinizmie – ściana czołowa filara
 czołówka – wysunięty pododdział wojskowy
 czołówka (poligrafia) – materiał dziennikarski (zwłaszcza artykuł) otwierający kolumnę redakcyjną gazety
 czołówka (film) – początkowa sekwencja filmu, prezentująca logotypy producenckie i napisy wstępne, lub piosenkę otwierającą film (najczęściej animowany)
 Czołówka techniczna – wydzielona ze składu jednostki lotniczej część personelu i sprzętu przybywająca pierwsza na nowe lotnisko w czasie przebazowania
 Wytwórnia Filmowa „Czołówka” – polska wytwórnia filmowa